David Boyd peut désigner :

 David Boyd (1924-2011), peintre et sculpteur australien ;
 David French Boyd (1834-1899), professeur et administrateur américain pour l'éducation ;
 David R. Boyd, directeur de la photographie et réalisateur américain ; 
 David William Boyd (1941-), mathématicien canadien.